Улица Ломоно́сова — улица в Центральном районе Санкт-Петербурга, проходящая от набережной канала Грибоедова до Загородного проспекта (до Пяти углов).

История 

С 1739 года проезд шёл только от Садовой улицы до реки Фонтанки и именовался Чернышёвым переулком, по фамилии землевладельцев — графов Чернышёвых, сначала — бывшего денщика Петра I, во времена Анны Иоанновны — сенатора, генерал-аншефа Григория Петровича Чернышёва, а затем — его сына графа Ивана Григорьевича Чернышёва. Участок между Екатерининским каналом (ныне канал Грибоедова) и Садовой улицей на планах середины XVIII века именуется Проезжей улицей. В обиходе это название не употреблялось, и с 1776 года проезд назывался Рыночным переулком, поскольку на него выходили кожевенные, мясные и рыбные ряды Морского рынка. В 1787 году появилось ещё одно имя — Банковский переулок, по Ассигнационному государственному банку (ныне — Университет экономики и финансов). Наконец, участок между Фонтанкой и Загородным проспектом с 1739 года официально именовался Куракиным переулком, по фамилии землевладельца графа Александра Борисовича Куракина. Однако в быту употреблялось другое название, известное с 1776 года: Гнеушев или Гневушев переулок — по фамилии купца, открывшего в переулке Гнеушев кабак. Только в 1809 году на всем протяжении от Екатерининского канала до Загородного проспекта установилось единое название — Чернышёв переулок. В 1834 году архитектор Карл Росси создал на пересечении улицы с набережной Фонтанки полукруглую площадь, которая с 1836 года называлась Чернышёвской, а с 1844 — Чернышёвой.

Под этими именами переулок и площадь просуществовали больше столетия, пока в августе 1948 года решением Ленинградского горисполкома их не переименовали в улицу и площадь Ломоносова, в честь Михаила Васильевича Ломоносова. С 8 августа 2019 года участок улицы Ломоносова от канала Грибоедова до Садовой по выходным и праздничным дням является пешеходной зоной.

Пересечения 
 набережная канала Грибоедова
 Думская улица
 Садовая улица
 Воскресенский проезд
 Курятная линия
 площадь Ломоносова
 набережная реки Фонтанки (нечётная сторона)
 река Фонтанка (через мост Ломоносова)
 набережная реки Фонтанки (чётная сторона)
 улица Рубинштейна и Загородный проспект (Пять углов)

Примечательные здания 
 д. 1 (Садовая ул., 19 / Грибоедова наб. к., 28) — Новая Банковская линия Малого Гостиного Двора (арх. Гребёнка Н. П., 1845—1850) 
 д. 2 (Думская ул., 9 / Грибоедова наб. к., 26) — Малый Гостиный двор (арх. Кваренги Д., 1790) 
 д. 3-5 (Апраксин пер., 2 / Садовая ул., 28-30) — Александровская линия Апраксина двора (арх. Корсини И. Д., Бертельс А. А., Волков А. И., 1863, 1875—1879)
 д. 5 (Торговый переулок, 2а) — здание гимназии им. наследника цесаревича Алексея Николаевича (арх. Бернардацци А. А., 1914—1916).
 д. 4 — служебный флигель Воронцовского дворца (арх. Растрелли Ф. Б., 1749—1757)
 д. 7 (Фонтанки наб., 68) — доходный дом Я. В. Змеева (арх. Змеев, Яков Васильевич, 1896; перестроен в )
 д. 8-10 — жилой флигель и службы Пажеского корпуса (арх. Кавос А. К., 1832—1834)

 д. 9 — здание императорского коммерческого училища (арх. Макаров М. А., 1869—1871) 
 д. 9а — здание Санкт-Петербургского университета низкотемпературных и пищевых технологий
 д. 11а — доходный дом при Коммерческом училище (ныне здание Санкт-Петербургского университета педагогического мастерства) (арх. Богданов Н. И., 1913—1915) 
 д. 12 (Фонтанки наб., 66) — доходный дом М. П. Кудрявцевой (арх. Ланге А. И., 1871—1872)
 д. 13 — здание Петербургского коммерческого училища, затем — Мариинской женской гимназии (арх. Плавов П. С., Пименов П. С., 1830, 1857—1858). В 1908—1915 годах здесь жил русский актёр К. А. Варламов. 
 д. 13х (Загородный пр., 13) — доходный дом при Коммерческом училище (арх. Пименов П. С., Богданов А. И., Богданов Н. И., 1857—1858, 1902—1903)
 д. 14 — доходный дом Г. Г. Елисеева (арх. Барановский Г. В., 1891—1892) 
 д. 16 — доходный дом М. П. Кудрявцевой (арх. Штром И. В., 1874) 
 д. 18 — доходный дом И. С. Крючкова (арх. Хренов А. С., 1894) 
 д. 20 — доходный дом (арх. Макаров М. А., 1873—1874). В доме жил поэт и переводчик Б. К. Лившиц.
 д. 22 — доходный дом (арх. Бушман Э. И., 1899)
 д. 24 — доходный дом (арх. Пель А. Х., 1864)
 д. 28 (Рубинштейна ул., 29х) — доходный дом (арх. Кохендерфер К. К., 1904—1905)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Энциклопедия Санкт-Петербурга. Улица Ломоносова
 

Улицы, названные в честь Михаила Ломоносова